Jméno Lev nosilo třináct papežů římskokatolické církve.

papežové
 sv. Lev I. Veliký – pontifik v letech 440–461
 sv. Lev II. – pontifik v letech 682–683
 sv. Lev III. – pontifik v letech 795–816
 sv. Lev IV. – pontifik v letech 847–855
 Lev V. – pontifik v letech 903
 Lev VI. – pontifik v letech 928(–929)
 Lev VII. – pontifik v letech 936–939
 Lev VIII. – pontifik v letech 963–965
 sv. Lev IX. – pontifik v letech 1049–1054
 Lev X. – pontifik v letech 1513–1521
 Lev XI. – pontifik v letech 1605
 Lev XII. – pontifik v letech 1823–1829
 Lev XIII. – pontifik v letech 1878–1903

další významy slova
 Lev

Papežové podle jména